Мчедлідзе Мураз Гурамович, Мураз (Муразі) Гурамович Мчедлідзе (нар. 21 червня 1994(19940621), Дніпро) — український борець вільного стилю, чемпіон Європи серед юніорів.
 Мчедлідзе Гурам Муразович, Гурам Муразович Мчедлідзе (груз. გურამ მჭედლიძე; нар. 12 серпня 1972, Очамчире, Абхазія) — український та грузинський борець вільного стилю.
 Леван Мчедлідзе (24 березня, 1990, Тбілісі, Грузинська РСР, СРСР) — грузинський футболіст, нападник футбольного клубу «Динамо (Тбілісі)».

грузинські прізвища